Demència amb cossos de Lewy
 Deteriorament cognitiu lleu
 Diagrama del cos lliure